

Pessoas
Nikolai Tikhonov
Vyacheslav Tikhonov

Outros
9565 Tikhonov

Desambiguação